Мордвес:

 Мордвес — посёлок в Тульской области.
 Мордвес — река в Тульской области.
 Мордвес — платформа Павелецкого направления Московской железной дороги.